Кефалиния — греческий топоним. Может означать:
 Кефалиния — остров.
 Кефалиния (ном) — ном.
 Кефалиния (периферийная единица) — периферийная единица.